Wyszehrad (Praga)
 Vyšehrad (stacja metra) – stacja metra w Pradze
 Vyšehrad (grupa górska) – masyw górski w górach Żar na Słowacji
 Vyšehrad (góra) – szczyt w górach Żar na Słowacji

Zobacz też 
 Višegrad
 Wiszegrad